«Ночерина» — итальянский футбольный клуб из города Ночера-Инферьоре, выступающий в Высшем дивизионе Профессиональной лиги, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.

Основан в 1910 году. Домашние матчи проводит на арене «Стадио Сан Франческо», вмещающем 9 068 зрителей.

«Ночерина» никогда в своей истории не поднималась в Серию А и лишь дважды поднималась в Серию Б; в сезоне 1947/48 она заняла в ней 12-е место (в группе С), а в сезоне 1978/79 — 18-е место. В Серии С «Ночерина» провела в общей сложности 36 сезонов.

Известные игроки 
  Сальваторе Викари
  Анджело Ди Ливио
  Бруно Джордано
  Фабио Ливерани
  Симоне Лория
  Себастьяно Сивиглия

Известные тренеры 
  Пьетро Паоло Вирдис
  Луиджи Дельнери
  Паскуале Падалино
   (1975-1976)
  Никола Чирикалло

Состав команды

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Сайт болельщиков 

Футбольные клубы Италии